Деревцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 

Деревцы — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Украина 

Деревцы — прежнее (до 1995 года) название села Батфа в Ужгородском районе Закарпатской области.